Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1981/82 war die vierte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein.

Der Meister der Oberliga war erstmals nicht mehr zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt. Stattdessen fanden Aufstiegsrunden statt, in welchen die Meister der acht Oberligen vier Aufstiegsplätze ausspielten. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich hierfür der BV 08 Lüttringhausen, welcher sich in der Aufstiegsrunde schließlich auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga erspielte. Aufgrund der Relegationsspiele wurde nun den jeweiligen Vizemeistern gestattet, an der Amateurmeisterschaft-Endrunde teilzunehmen, wo der SC Viktoria Köln in der 1. Runde gegen den 1. FSV Mainz 05 verlor.

In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stieg mit dem VfB Bottrop ein Vorjahres-Aufsteiger umgehend wieder ab, während die übrigen Abstiegsplätze vom SV Baesweiler 09, der SpVg Frechen 20 und dem 1. FC Viersen belegt wurden. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Siegburger SV 04, TuS 08 Langerwehe, VfL Rhede und Viktoria Goch in die Oberliga auf, während der durch den Aufstieg Lüttringhausens vakante 18. Startplatz in der Oberliga nicht durch nachrückende Mannschaften aufgefüllt wurde, so dass die Saison 1982/83 erneut mit 17 Mannschaften durchgeführt wurde.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nordrheinmeister

Literatur 

1981
Fußballsaison 1981/82